Михаи́л Серге́евич Козло́в:
 Козлов, Михаил Сергеевич (род. 1951) —  российский государственный деятель, исполняющий обязанности губернатора Алтайского края.
 Козлов, Михаил Сергеевич (род. 1986) — российский футболист.